De triatlon voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op donderdag 18 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Alistair Brownlee uit Groot-Brittannië, die zijn titel in Rio de Janeiro met succes verdedigde. Rond het Forte de Copacabana werd de triatlon gelopen, bestaande uit 1,5 kilometer zwemmen langs het strand van de Copacabana, 38,48 kilometer wielrennen en 10 kilometer hardlopen.

Uitslag 

Mannen